Kotkin ist der Familienname folgender Personen:

 David Copperfield (Zauberkünstler) (David Seth Kotkin; * 1956), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Stephen Kotkin (* 1959), US-amerikanischer Historiker